Ка́дри Ле́хтла (; 3 мая 1985, Таллин, Эстонская ССР) — эстонская биатлонистка, член сборной Эстонии по биатлону. С 1996 г. занималась лыжами, а с 2006 г. переключилась на биатлон, член национальной команды. Её тренеры Тыну Пяясуке, Кристьян Оя и Хиллар Цахкна. Участница Олимпийских игр и трёх чемпионатов мира. Наилучший достижением (на 28 ноября 2013 года) на Кубке мира является 15-е место в индивидуальной гонке этапа в Эстерсунд, в сезоне 2013/2014, Кадри единственная чисто отстреляла в гонке.

Член национальной сборной, вместе с Эвели Сауэ, Сирли Ханни, Кристел Вийгипуу и Дарьей Юрловой  В 2022 году завершила карьеру.

Чемпионаты мира 
Чемпионат мира по биатлону 2009
 Спринт — #28
 Гонка преследования — #42
 Индивидуальная гонка — #66

Чемпионат мира по биатлону 2011

Ссылки 
 Веб-страница Кадри Лехтла
 Кадри Лехтла
 Профиль IBU
 Кадри на страничке ЭОК

Биатлонисты Эстонии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года